Rybnicki Klub Motocyklowy – klub żużlowy
 Rybnicki Klub Motorowy – klub żużlowy